

Geografia
 Maldonado – città dell'Uruguay

Persone 
 Adriana Maldonado López – politica spagnola
 Alejandro Maldonado – politico guatemalteco
 Alexis Maldonado – calciatore argentino
 Andrés Maldonado – calciatore venezuelano
 Benjamín Maldonado – calciatore boliviano
 Carlos Maldonado – allenatore di calcio ed ex calciatore venezuelano
 Claudio Maldonado – calciatore cileno
 Cristóbal Maldonado – calciatore e allenatore paraguaiano
 Denil Maldonado – calciatore honduregno
 Edison Maldonado – calciatore ecuadoriano
 Francisco Maldonado – calciatore spagnolo
 Giancarlo Maldonado – calciatore venezuelano
 Guillermo Maldonado – pastore protestante, scrittore e personaggio televisivo honduregno con cittadinanza statunitense
 Hans Maldonado – calciatore ecuadoriano
 Jaime Barlucea Maldonado – politico portoricano
 Jorge Maldonado – calciatore argentino
 Kirstin Maldonado – cantante statunitense
 Leiomy Maldonado – danzatrice statunitense
 Luis Maldonado – calciatore uruguaiano
 Martín Maldonado – giocatore di baseball portoricano
 Pastor Maldonado – pilota automobilistico venezuelano
 Rubén Maldonado – calciatore paraguaiano
 Salva Maldonado – allenatore di pallacanestro spagnolo
 Tomás Maldonado – pittore, disegnatore e filosofo argentino
 Ulises Maldonado – pallavolista portoricano
 William Maldonado – calciatore salvadoregno